
Le week-end, ou weekend, est une période de un ou deux jours marquant la fin de la semaine.

Cinéma 

 , un film danois de Lau Lauritzen et Alice O'Fredericks de 1935
 Week-end, un film réalisé par Jean-Luc Godard en 1967
 Week-end (Bank Holiday), un film réalisé par Carol Reed en 1938
 Week-end, un film britannique réalisé par Andrew Haigh en 2011
 Le Week-end, autre titre du film Un week-end à Paris, un film britannique réalisé par Roger Michell en 2013
 Weekend, titre anglais du film Wochenende, un film expérimental réalisé par Walter Ruttmann en 1930
 Weekend, un film danois de  sorti en 1962
 , un film polonais de Cezary Pazura de 2010
 , une comédie britannique de 2016
 , une comédie américaine de 2018
 Week-ends, une comédie dramatique française réalisée par Anne Villacèque sortie en 2014
 Weekends, un téléfilm américain avec Amanda Detmer en 2004
 Weekends, un film documentaire sud-coréen sorti en 2016
 Weekends, un court métrage d'animation américain de 2017

Musique

Artistes 
 Weekend, groupe post-punk gallois formé en 1981 par Alison Statton et Philip Moxham (ex Young Marble Giants) avec ,  et Larry Stabbins
 The Weeknd, un chanteur et compositeur canadien
 The Weekend, un groupe canadien
 , un groupe américain de shoegazing
 , un groupe polonais de disco polo

Albums 

 , un album de 
 , un album de Kenny Lattimore
 , un album de 
 , un album de The Sounds
 The Weekend, un album de

Chansons 

 , une chanson de Eddie Cochran (1961)
 , une chanson de  (1978), reprise en 1979 par Wet Willie
 Weekend, une chanson de Phreek et Class Action (1978)
 , une chanson de Earth and Fire, dans leur album Reality Fills Fantasy (1979)
 Week-end, une chanson de Dave (1980)
 , une chanson de (1987)
 , une chanson de X Japan (1990)
 Weekends, une chanson des Black Eyed Peas (2000)
 Week-end, une chanson de Lorie, dans son album Attitudes (2004)
 The Weekend, une chanson de Michael Gray (2004)
 , une chanson de Daz (2006)
 Week-end, une chanson de Sébastien Benett (2009)
 , une chanson de (2016)
 The Weekend, une chanson de SZA (2017)
 Weekend, une chanson de Taeyeon (2021)
 Weekend, une chanson de  sur 
 Weekend, une chanson de Bloodhound Gang sur leur album Jumping All Over the World
 Weekend, une chanson de Flume sur son EP Skin Companion EP 2
 Weekend, une chanson de Ladytron sur l'album Witching Hour
 Weekend, une chanson de Last Dinosaurs de 2012 sur 
 The Weekend, une chanson de Modern Baseball sur l'album 
 Weekend, une chanson de 
 Weekend, une chanson de Robin Gibb sur son album 
 Weekend, une chanson de Mac Miller sur l'album GO:OD AM
 Weekends, un morceau de Skrillex sur l'album My Name Is Skrillex
 Weekend, une chanson de  sur l'album 
 Weekend, une chanson de The Sounds sur l'album Weekend

Télévision 
 , une émission américaine diffusée sur NBC de 1974 à 1979
 Weekend, une série télévisée québécoise diffusée en 1981
 Weekend, un épisode de la série anglaise Men Behaving Badly
 , un épisode de la série Homeland
 , une émission anglaise diffusée de 2014 à 2017

Autres

Festival 
 , un festival d'été en Finlande (depuis 2012)

Média 
 , un journal du Ceylan
  (1951–1979), le supplément d'un journal canadien

Théâtre 
 , une comédie de Gore Vidal en 1968

Voir aussi 

 Osterman week-end (The Osterman Weekend), film américain de Sam Peckinpah, sorti en 1983
 , un groupe pop néerlandais
 Week-end à Paris, un film anglais réalisé par Gordon Parry en 1952
 Week-end en famille, un film américain de Jodie Foster en 1996
 Weekend of a Champion, un film documentaire réalisé par Roman Polanski en 1972
 Weekend on the Rocks, un album du Dave Matthews Band
 Weekendavisen, un hebdomadaire danois
 , un film de Karl Golden en 2011
 Les Weekenders, une série américaine d'animation diffusée de 2000 à 2004
 , une émission de radio diffusé sur BBC Radio 4 de 1970 à 1998
 

Homonymie de titre